Ел Пинито има више значења:

 Ел Пинито (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пинито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пинито (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пинито (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пинито (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пинито (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пинито (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пинито (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пинито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пинито, Ел Пињон (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пинито (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пинито (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пинито (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пинито (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пинито (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пинито (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пинито (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пинито (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинито (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинито (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пинито (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пинито, Педро Еспарза (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пинито (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пинито, Ел Пино (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пинито (Монтереј), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пинито (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пинито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пинито, Ла Кањада де Леон (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пинито (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пинито (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пинито (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пинито (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пинито (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику